Фети́сова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Фетисова, Анастасия Геннадьевна (род. 2002) — российская футболистка.
 
 Фетисова, Людмила Михайловна (1925—1962) — советская актриса. См. также